Eleftheriadis ist der Familienname folgender Personen:
 Angelos Eleftheriadis (* 1991), griechischer Fußballspieler
 Stratis Eleftheriadis (1897–1983), griechisch-französischer Kunstkritiker, Kunstsammler, Redakteur und Verleger, siehe Tériade